A 2009-es Superbike világbajnokság március 1-jén vette kezdetét és október 25-én végződik. A bajnoki címet az újonc amerikai Ben Spies szerezte meg, hatalmas csatában a már harmadszor a második helyen végző japán Norijuki Haga előtt.

Versenynaptár 

Az előzetes versenynaptárat 2008 novemberében hozták nyilvánosságra.

A világbajnokság állása

Versenyzők

Konstruktőrök

Résztvevők 

A nevezési listát 2009. január 16-án tették közzé.

 Minden versenyző Pirelli gumikat használt.

Források

További információk 

 A bajnokság hivatalos honlapja

2009